Робе́рж () — фамилия французского происхождения.

Известные носители:
 Роберж, Валентен (род. 1987) — французский футболист, защитник.
 Роберж, Калина (род. 1986) — канадская конькобежка, специализирующаяся в шорт-треке.
 Роберж, Франсуа (род. 1968) — канадский кёрлингист.
 Роберж, Франсуа-Оливье (род. 1985) — канадский конькобежец, участник зимних Олимпийских игр 2006 и 2010.